Copa (geslacht), een spinnengeslacht uit de familie van de loopspinnen (Corinnidae)
 Copa (district), een district in de Peruaanse provincie Cajatambo
 Copa (berg), een berg in Peru
 Copa (luchtvaartmaatschappij), een Panamese luchtvaartmaatschappij